Wrongly Accused – cortometraggio del 1912 diretto da Ulysses Davis
Wrongly Accused – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Georges Méliès
Wrongly Accused – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse